

Cursos hidrográficos 
 No Brasil
 Rio Santana (Bahia)
 Rio Santana (Mato Grosso do Sul)
 Rio Santana (Minas Gerais)
 Rio Santana (Paraná)

 Na Venezuela
 Rio Santa Ana (Venezuela)

Desambiguações de topônimos